Посо́льство Росси́йской Федера́ции в Анкаре — дипломатическое представительство Российской Федерации в Турецкой Республике.

История 

После поражения Османской империи в Первой мировой войне, оккупации в 1919 году войсками стран Антанты и США и разделом территории в стране возникло сопротивление ведомое офицерством армии во главе с генералом Кемаль-пашой. К январю 1920 года в стране, по сути, сложилось двоевластие — султанское правительство в Стамбуле и оппозиция в восточной части Турции — Анатолии с центром в Анкаре. 23 апреля 1920 года Мустафа Кемаль созвал в Анкаре и возглавил новый парламент — Великое национальное собрание Турции. И уже 26 апреля Кемаль-паша обратился к Советской России с просьбой о помощи и с предложением установить дипломатические отношения и заключить военный союз.

2 июня 1920 года нарком иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин направил Мустафе Кемалю письмо с признанием Советской Россией независимости Турции и предложением немедленно установить дипломатические и консульские отношения. Также в письме сообщалось об отправке в Турцию представителя Советского правительства. Вскоре в Москву для переговоров о заключении договора о взаимопомощи прибыла турецкая делегация во главе с министром иностранных дел кемалистского правительства Бекир Сами-беем.

4 октября в Анкару прибыла российская дипломатическая миссия, выехавшая из Москвы 2 июля. Полномочным представителем правительства РСФСР в Анкаре был назначен Шалва Элиава, который, однако, не смог выехать в Анкару. Его временно заменил советник посольства Я. Я. Упмал-Ангарский. В день прибытия делегации посольство посетил Мустафа Кемаль.

7 ноября 1920 года состоялось церемония открытия советского посольства — единственного в то время иностранного дипломатического представительства в Анкаре.

29 ноября 1920 года Кемаль телеграфировал наркому по иностранным делам РСФСР Чичерину ответ на письмо от 2 июля. Таким образом в период со 2 июня по 29 ноября 1920 года были установлены дипломатические отношения Советской России и кемалистской Турции.

16 марта 1921 года кемалистская Турция заключила с большевистской Россией договор о дружбе и братстве, так называемый Московский договор. 20 июля 1921 года договор был ратифицирован ВЦИК, а 31 июля 1921 года — Великим национальным собранием Турции). 22 сентября 1921 года в Карсе состоялся обмен ратификационными грамотами.

Здание посольства 
Первое здание советского посольства (полпредства) в Анкаре не сохранилось. Оно сгорело в 1922 году от поджога. После этого посольство было вынуждено размещаться во временном помещении, пока в 1924 году на выделенном Ататюрком участке в микрорайоне Каваклыдере района Чанкая не было построено новое каменное здание. Проект был выполнен Г. М. Людвигом, а строительством занимался Ювстрой (одно из отделений Госстроя). Здание выходило фасадом на  (современный адрес: бульвар Ататюрка, 106).

В 1960 году в том же районе Чанкая, но немного южнее, на улице Каръягды был построен комплекс зданий посольства СССР. Проект в 1958 году выполнили архитекторы И. Е. Рожкин и В. Богданов. Прежнее здание в 1961 году здание было передано торговому представительству СССР и перестроено (ныне здания занимает Торговое представительство Российской Федерации в Турции).

В январе 2017 года улица Каръягды (), на которой находится посольство, была переименована в улицу Андрея Карлова (), в память А. Г. Карлове — о российском после, застреленном в декабре 2016 года.

На соседней улице находится посольство Иордании.

Посол 
Действующий Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Турецкой Республике — Ерхов Алексей Владимирович. Назначен Указом Президента России от 19 июня 2017 года № 272.

См. также 
 Посольство Турции в России
 Российско-турецкие отношения

Литература 
 С. И. Аралов. «Воспоминания советского дипломата, 1922—1923», 1960
 А. Н. Хейфец. «Советская дипломатия и народы Востока. 1921—1927». «Наука», 1968

Примечания

Ссылки 
 Сайт посольства
 История посольства
 Посольство на Викимапии

Турция
России
Российско-турецкие отношения